

Гладківка — житловий масив Донецька, Донецька міська рада
Села:
 Гладківка — Харківська область, Богодухівський район
 Гладківка — Херсонська область, Скадовський район